Wielka Wieś est le nom de plusieurs localités polonaises :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
Wielka Wieś, village de la gmina de Buk, dans le powiat de Poznań
Wielka Wieś, village de la gmina de Stęszew, dans le powiat de Poznań
Wielka Wieś, village du powiat de Wolsztyn

 dans la voïvodie de Łódź
 Wielka Wieś, village du powiat de Zduńska Wola,
 Wielka Wieś, village du powiat de Zgierz

dans la voïvodie de Petite-Pologne
Wielka Wieś, gmina du powiat de Cracovie, 
Wielka Wieś, village du powiat de Cracovie
Wielka Wieś, village du powiat de Miechów
Wielka Wieś, village du powiat de Tarnów

de la voïvodie de Poméranie
 Wielka Wieś, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
Wielka Wieś, village du powiat de Końskie, 
Wielka Wieś, village du powiat de Starachowice